Die Geneva European Open 1991 waren ein Tennisturnier der Damen in Genf. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 20. bis 26. Mai 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Genf